Moldova heißen folgende geographischen Objekte:

 Republik Moldau (auch Moldawien), ein Staat in Südosteuropa (unabhängig seit 1991)
 Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik, eine ehemalige sozialistische Sowjetrepublik (1940–1991)
 Moldauische Autonome Sozialistische Sowjetrepublik, eine ehemals autonome sozialistische Sowjetrepublik (1924–1940)
 Fürstentum Moldau, ein historischer Staat zwischen Siebenbürgen und dem Schwarzen Meer (1359–1861)
 Moldau (Region), eine Region im Nordosten Rumäniens
 Moldova (Fluss), Fluss in Rumänien
 Moldova Nouă, Stadt im Kreis Caraș-Severin, Banat, Rumänien

Moldova ist der Familienname folgender Personen:

 György Moldova (1934–2022), ungarischer Schriftsteller